Frederico „Fred” Luís Ladeira Campos  (Cajuri, 1984. április 27. –) brazil labdarúgókapus.

További információk 
Fred adatlapja a soccerway.com oldalon 

1984-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az Ipatinga FC labdarúgói
Az Americano FC labdarúgói
A Villa Nova AC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek